Ку́зіна — жіноча форма прізвища .
 Кузи́на — двоюрідна сестра.

Відомі персоналії 
 Кузіна Ганна Євгенівна (народ. 1980) — актриса.
 Кузіна Марина Олександрівна (народ. 1960) — скрипачка.
 Кузіна Марина В'ячеславівна (народ. 1985) — баскетболістка.
 Кузіна Ольга Володимирівна (народ. 1973) — актриса.
 Кузіна Юлія Валеріївна (народ. 1976) — російська самбістка та дзюдоїстка.
 Кузіна Юлія Володимирівна (народ. 1989) — російська шашистка.

Топоніми 
 Кузіна (річка) — річка у Томській області та Красноярському краю.